Ioan Veza s-a născut în 4 Octombrie 1956 în localitatea Mediaș (județul Sibiu, România).

Biografie
Ioan Veza s-a născut în 4 Octombrie 1956 în localitatea Mediaș. A fost format ca și inginer în cadrul Facultății de Electrotehnică Cluj-Napoca (1982). După absolvirea facultății, în perioada 1986-2004, a fost cercetător științific la Centrul de Cercetare CASSTIL SA București, secția Mediaș. Între 2005 și 2018 a ocupat funcția de manager al calității la SC Romanelec SRL Mediaș. A debutat în revista Vatra în anul 1974, urmat de multiple contribuții în Vatra, Luceafărul, Discobolul, Familia, Târnava, Dacia Literară, Poesis, Transilvania, Caietele de la Mediaș, Euphorion și Mișcarea Literară.

Volume Publicate
 Zidurile clipei, poezie Editura Mureș, Mureș, 1997;
 Între negru și alb, poezie, Editura Fundației Alfa, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 2001;
 Travaliul realului, poezie, Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2006.

Antologii
 Transilvanie, Transilvanie, Editura Fundației Alpha, Cluj-Napoca, 2003;
 Antologia poeților ardeleni contmporani, Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2004;
 Caietele "Lucian Blaga", Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2005;
 Dan Brudașcu - VOICES OF CONTEMPORARY ROMANIAN POETS, Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2007;
 Kocsis Francisko - Dirijabilul de hârtie, Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2011.

Prezent în dicționare
 Dicționar al autorilor români contemporani de Alina Kristinka, Editura Arial, Ploiești, 2013

Referințe critice
 Alexandru Cistelecan, Revista Vatra, numărul 11/2001;
 Aurel Pantea, Revista Vatra, numărul 11/2001;
 George L Nimigeanu, Revista Vatra, numărul 11/2001;
 Iulian Boldea, Revista Cuvântul, numărul 9/2001;
 Iulian Boldea, Revista Târnava, numărul 1-2/2002;
 Ligia Csiki, Revista Transilvania, numărul 5-6/2002;
 Ion Roșioru, Revista Târnava, numărul 1-2/2003;
 Petru Scutelnicu, Revista Ateneu, numărul 12/2002;
 Eugeniu Nistor, Revista Târnava, numărul 11-12/2002;
 Kocsis Francisko, Revista Discobolul, 2007;
 Maria Diana Popescu, Criterii Literare, Aprilie 2008.

În volum
 Aurel Pantea, Simpatii Critice, Editura Casa Cărții de Știință, 2004;
 Diana Maria Popescu, Critică Literară - Trei Decenii de Literatură Contemporană, Editura Editgraph, Buzău, 2018.

Premii și distincții
 Premiul Filialei Mureș a Uniunii Scriitorilor pe anul 2006 pentru volumul Travaliul realului, Editura Ardealul, Tg. Mureș, 2006.

Asocieri
 Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2002.

Note

Nașteri în 1956
Scriitori români în viață
Poeți români